Igor Nikitin – radziecki strzelec
 Igor Nikitin (1952-) – radziecki sztangista
 Igor Nikitin (1966-2013) – rosyjski hokeista
 Igor Nikitin (1973-) – kazachski hokeista